Made in the A.M. — это пятый и на данный момент последний студийный альбом англо-ирландского бой-бэнда One Direction, перед перерывом группы, который был выпущен 13 ноября 2015 на лейблах Syco Music и Columbia Records. 20 ноября 2015 года альбом вышел на первое место по продажам в Великобритании.

Предпосылки 
Альбом был анонсирован 22 сентября 2015.

Продвижение и выпуск

Синглы 
«Drag Me Down» был выпущен 31 июля 2015 в качестве лид-сингла. Песня «Perfect» стала вторым синглом с альбома и была выпущена 16 октября 2015. 22 сентября 2015 в iTunes Store и Apple Music состоялся релиз промосингла «Infinity». Но промосингл изменили на"History" из-за бурной реакции фанатов.

Список композиций

История релиза

Примечания 

Альбомы One Direction
Альбомы, возглавлявшие UK Albums Chart